Esistono due comuni francesi con questo nome

Calmont – Alta Garonna
Calmont – Aveyron